Fentross ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Fentross (?–1624), polnischer Admiral
 Mike Fentross (* 1962), niederländischer Lautenist und Dirigent